

Astronomia 
 20585 Wentworth – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Australia
 Wentworth – città del Nuovo Galles del Sud
 Regno Unito
 Wentworth – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Wentworth – parrocchia civile del South Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Wentworth – capoluogo della Contea di Rockingham, Carolina del Nord
 Wentworth – città della Contea di Lake, Dakota del Sud
 Wentworth – villaggio della Contea di Newton, Missouri
 Wentworth – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Wentworth – area non incorporata nel comune di Amnicon, Contea di Douglas, Wisconsin

Televisione 
 Wentworth – serie televisiva australiana